Великие кафедралы () — термин в историографии и архитектуре, которым обозначаются четыре крупных грузинских кафедральных собора, построенных в период между X и XI веками. Первым из этих соборов был Ошки, один из важнейших архитектурных и религиозных центров в исторической области Тао-Кларджети (ныне территория Турции). Вторым собором стал Светицховели, построенный на месте базилики 2-й половины V века в 1010—1029 годах под наблюдением зодчего Арсукидзе. Третьим храмом стал храм Баграта, возведённый в Кутаиси в правление Баграта III как главный собор его царства и освящённый в честь Успения Богородицы в 1003 году. Последним из четырёх соборов считается Алаверди, построенный в первой четверти XI века кахетинским правителем Квирике III.

Примечания

Литература